Dit artikel beschrijft de prestaties van de Duitse voetbalclub FC Bayern München in het seizoen 1998/99, waarin de club de titel, beker én Ligapokal veroverde.

Spelerskern

  = Aanvoerder

Technische staf

Resultaten

Uitrustingen
Hoofdsponsor: Opel
Sportmerk: adidas

Transfers

Zomer

Winter

Bundesliga

Wedstrijden

Eindstand

Individuele prijzen

Afbeeldingen

Externe links
 Officiële site

1999
Duitse voetbalclub 1999/00